Austria:
 Friesach – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Inne:
 Friesach – hrabstwo